Кентукки — топоним:

 Кентукки — штат в США.
 Кентукки — река в США.